Фран Велес (; род. 23 июня 1991 — Таррагона, Испания) — испанский футболист. Играет на позиции центрального защитника и правого защитника в греческом футбольном клубе «Арис» из города Салоники.

Клубная карьера 
Фран Велес начал свою футбольную карьеру в местном клубе родного города Таррагона — La Floresta. Затем, зимой 2009 года, он подписал контракт с другим клубом из Таррагоны — «Химнастик», где провел последний игровой год в качестве юниора.

10 апреля 2010 года у состоялся его дебют во взрослой команде «Химнастика» в матче против «Альбасете» (1:1). В августе 2011 года перешел в клуб третьей по значимости футбольной лиги Испании Сегунды Б — «Логроньес».

2 сентября 2013 года подписал контракт с футбольным клубом «Альмерия». Сначала он попал во вторую команду клуба, с 7 июня 2014 года играл за первую команду. Провел за клуб 75 матчей.

1 июля 2017 года перешел в польский клуб «Висла» из Кракова. Свой единственный гол в Чемпионате Польши он забил «Легии» из Варшавы.

25 июля 2018 года Фран Велес подписал контракт на два года с греческим клубом «Арис» из Салоников.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК «Химнастик» Таррагона
Игроки ФК «Альмерия B»
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Логроньес»